Бечевое () — село, Поповский сельский совет, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5323484802. Население по переписи 2001 года составляло 30 человек.

Географическое положение 
Село Бечевое находится в 1,5 км от правого берега реки Волчий, на расстоянии в 1 км расположено село Великий Кобелячек. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания